Адриен Дипанда (; род. 3 марта 1988) — французский гандболист, выступавший за французский клуб «Сен-Рафаэль Вар» и сборную Франции.

Карьера

Клубная 
Адриен Дипанда начинал профессиональную карьеру ГК «Монпелье». В составе Монпелье, Дипанда стал многократным чемпионов Франции. В 2011 году Адриен Дипанда перешёл в испанский клуб «Адемар Леон». В 2012 году Дипанда перешёл в ГК «Сен-Рафаэль Вар».

В сборной 
Адриен Дипанда выступает за сборную Франции. Адриен Дипанда, сыграл за сборную Испании, 24 матча и забросил 37 гола.

Награды 
 Чемпион Франции: 2008, 2009, 2010, 2011 
 Обладатель Кубка Румынии: 2008, 2009, 2010
 Обладатель кубка Французской лиги: 2007, 2008, 2010, 2011
 Победитель Трофей чемпионов: 2011
 Вице-чемпион Франции: 2016
 Серебряный призёр летних олимпийских игр: 2016
 Чемпион Мира: 2017

Статистика 
Статистика Адриена Дипанда в сезоне 2019/20 указана на 9 января 2020 года.

Примечания

Ссылки 
  
  

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Адемар Леон»
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»